NEWS, N.E.W.S. of N.E.W.S kan verwijzen naar:
N.E.W.S (Prince-album); een album van Prince uit 2003 
N.E.W.S. (Golden Earring); een album van de Golden Earring uit 1984
NEWS (band); Japanse band van Johnny's Jimusho.
N.E.W.S. (platenlabel); Belgisch platenlabel gevestigd in Gent.

Zie ook
NEWS; afkorting voor de Nederlandse Wereldwijde Studenten (Netherlands Worldwide Students)
Usenet